Зонне — фамилия. Известные носители:
 Зонне, Исай Соломонович (1898—1953) — советский театральный актёр и режиссёр.
 Зонне, Йерген Валентин (1801—1890) — датский живописец.